Ascotis cretacea är en fjärilsart som beskrevs av Butler 1879. Ascotis cretacea ingår i släktet Ascotis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
cretacea